«Слон сидит спокойно» () — первый и единственный художественный фильм китайского писателя и режиссера Ху Бо. Впервые фильм был показан в феврале 2018 года на Берлинале в неконкурсной программе «Форум», где получил приз жюри критиков ФИПРЕССИ.

Сюжет 
Сюжет фильма основан на пьесе Ху Бо «Золотое Руно» и представляет собой последовательное развитие историй четырех главных героев.

Лао Цзинь 
Лао Цзинь — бывший военный, пожилой мужчина, которого пытается спровадить из квартиры в дом престарелых собственный сын с невесткой. У него есть маленькая внучка и собачка, которые являются единственными существами, искренне любящими старика. Внучку родители незаметно, но упорно стараются оградить от деда, а домашнего любимца на одной из прогулок загрызает одичавшая овчарка. Лао Цзинь оказывается наедине со своим одиночеством. Дома его не ждут, и старику остается лишь бесцельно слоняться по улицам.

Юй Чэн 
Юй Чэн — авторитет банды местных хулиганов, который спит с девушкой лучшего друга. Узнав об этом, последний выбрасывается с балкона на глазах у любовников. Но помимо этой беды Юй Чэн сталкивается еще с одной — его младшего брата, которого он искренне презирает, в школе калечит какой-то мальчишка. Юй Чэн отправляется бродить по улицам города в поиске школьника, чтобы осуществить возмездие.

Вэй Бу 
Вэй Бу — подросток, который в ходе драки случайно сталкивает с лестницы школьного хулигана, после чего тот ломает шею. Чувствуя себя преступником, Вэй Бу собирается уйти из дома. Идти ему некуда, всё, что остаётся — ходить по городу в попытке немного заглушить чувство вины и одиночества.

Хуан Лин 
Хуан Лин — одноклассница Вэй Бу, которая живет вместе с невнимательной грязнулей-матерью. Она спит с завучем школы — не для того, чтобы утвердить свою самостоятельность или отомстить родительнице, а потому что ей катастрофически не хватает чистоты — белых полотенец, свежих простыней, мытого паркета. Об отношениях девочки с преподавателем скоро узнает весь класс, весть доходит и до матери, которая обвиняет дочь в распущенности. Хуан Лин бежит из дома.

Слон 
Все персонажи увлечены одной идеей — увидеть мистического слона, живущего в Маньчжурии. Согласно легенде, слон этот сидит на месте, что бы ни происходило вокруг него — никуда не спешит и ничего не ищет. Влекомые в далекий край завораживающим образом, герои встречаются на вокзале, чтобы вместе отправиться в Маньчжурию и увидеть своими глазами спокойного слона.

Разногласия с продюсером 
Ху Бо, покончивший с собой за несколько недель до премьеры фильма, не оставил предсмертной записки, поэтому установить точные причины его смерти нет возможности. Однако, согласно свидетельствам его друзей, Ху Бо имел частые конфликты с продюсером, которые начались после того, как молодой режиссёр отказался урезать свой четырехчасовой фильм до двух часов по просьбе продюсера. После смерти Ху Бо в социальных медиа стали публиковаться скриншоты переписок режиссера и продюсера в мессенджере WeChat, где продюсер Ван Сяошуай в грубой форме критикует работу Ху Бо и советует ему обратиться к врачу из-за его странностей.
Несмотря на то, что продюсер Ван не дал никаких комментариев по поводу ситуации конфликта, название его продюсерской компании более не фигурирует в титрах фильма.

Награды и признание 
«Слон сидит спокойно» имеет 12 побед и 23 номинации на различных кинофестивалях.
Фильм был признан лучшим по версии жюри кинокритиков ФИПРЕССИ на Берлинском кинофестивале, а также стал победителем в номинации Best First Feature Award. На кинофестивале «Меридианы Тихого-2018» он получил премию NETPAC (Объединение по продвижению азиатского кино). На кинофестивале «Золотая лошадь» фильм Ху Бо выиграл приз зрительских симпатий, а также победил в номинации «Лучший адаптированный сценарий».
Канадский журнал о кино Cinema Scope признал фильм Ху Бо лучшей кинокартиной 2018 года.

Актерский состав

Примечания

Ссылки 
Страница фильма «Слон сидит спокойно» на IMDb
Фильм «Слон сидит спокойно» на сайте RottenTomatoes
Рецензия Антона Долина на фильм в киножурнале «Искусство кино»

Фильмы Китая 2018 года
Берлинский кинофестиваль
Кинематограф Китая
Дебютные фильмы кинорежиссёров